Горис — топоним и фамилия:

Топоним 
 Горис — город в Армении в восточной части Сюникской области.
 Горис — река в Армении, в области Сюник.

Фамилия 
 Горис, Эрхард (1926—2004) — немецкий писатель и искусствовед.

См. также